Carbow ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Carbow (* 1984), deutsche Fußballspielerin
 Martin Carbow (* 1965), deutscher Musiker, Komponist und Sänger
 Tilmann Carbow, deutscher Musiker, siehe Heldmaschine